El Guapo peut désigner :

Toponymes

El Guapo : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Páez dans l'État de Miranda ;
 El Guapo : capitale de la paroisse civile d'El Guapo de la municipalité de Páez dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme